De Leijen (meer), meer in de provincie Friesland
De Leijen (molen), molen in de gemeente Staphorst (Overijssel)
De Leijen (wijk), wijk in Bilthoven (Utrecht)
De Leijen (Noord-Holland), buurtschap in de gemeente Hollands Kroon (Noord-Holland)
De Leijen (Overijssel), buurtschap in de gemeente Staphorst (Overijssel)